Crafton, dans le Buckinghamshire en Angleterre,
 Crafton, en Pennsylvanie aux États-Unis,
 Île Crafton, en Alaska.

Autre 
 Crafton et Xunk, un jeu vidéo d'action français sorti en 1986 sur Amstrad CPC,